Velika nagrada Francije 1973 je bila osma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1973. Odvijala se je 1. julija 1973.

Dirka 

|-
! 1
| 2
|  Ronnie Peterson
| Lotus-Ford
| 54
| 1:41:36,52
| 5
| 9
|-
! 2
| 6
|  François Cevert
| Tyrrell-Ford
| 54
| + 40,92 s
| 4
| 6
|-
! 3
| 10
| Carlos Reutemann
| Brabham-Ford
| 54
| + 46,48 s
| 8
| 4
|-
! 4
| 5
|  Jackie Stewart
| Tyrrell-Ford
| 54
| + 46,93 s
| 1
| 3
|-
! 5
| 3
|  Jacky Ickx
| Ferrari
| 54
| + 48,90 s
| 12
| 2
|-
! 6
| 27
|  James Hunt
| March-Ford
| 54
| + 1:22.54
| 14
| 1
|-
! 7
| 4
|  Arturo Merzario
| Ferrari
| 54
| + 1:29,19
| 10
|  
|-
! 8
| 7
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 54
| + 1:29,53
| 6
|  
|-
! 9
| 21
|  Niki Lauda
| BRM
| 54
| + 1:45,76
| 17
|  
|-
! 10
| 12
|  Graham Hill
| Shadow-Ford
| 53
| +1 krog
| 16
|  
|-
! 11
| 20
|  Jean-Pierre Beltoise
| BRM
| 53
| +1 krog
| 15
|  
|-
! 12
| 19
|  Clay Regazzoni
| BRM
| 53
| +1 krog
| 9
|  
|-
! 13
| 24
|  Carlos Pace
| Surtees-Ford
| 51
| +3 krogi
| 18
|  
|-
! 14
| 25
|  Howden Ganley
| Iso Marlboro-Ford
| 51
| +3 krogi
| 24
|  
|-
! 15
| 29
|  Rikky von Opel
| Ensign-Ford
| 51
| +3 krogi
| 25
|  
|-
! 16
| 11
|  Wilson Fittipaldi
| Brabham-Ford
| 50
| +4 krogi
| 19
|  
|-
! Ods
| 8
|  Jody Scheckter
| McLaren-Ford
| 43
| Trčenje
| 2
|  
|-
! Ods
| 1
|  Emerson Fittipaldi
| Lotus-Ford
| 41
| Trčenje
| 3
|  
|-
! Ods
| 23
|  Mike Hailwood
| Surtees-Ford
| 29
| Puščanje olja
| 11
|  
|-
! Ods
| 9
|  Andrea de Adamich
| Brabham-Ford
| 28
| Pog. gred
| 13
|  
|-
! Ods
| 15
|  Reine Wisell
| March-Ford
| 20
| Pregrevanje
| 22
|  
|-
! Ods
| 16
|  George Follmer
| Shadow-Ford
| 16
| Dovod goriva
| 20
|  
|-
! Ods
| 26
|  Henri Pescarolo
| Iso Marlboro-Ford
| 16
| Pregrevanje
| 23
|  
|-
! Ods
| 14
|  Jean-Pierre Jarier
| March-Ford
| 7
| Pog. gred
| 7
|  
|-
! Ods
| 17
|  Jackie Oliver
| Shadow-Ford
| 0
| Sklopka
| 21
|  
|}

Opombe 
 Najhitrejši krog: Denny Hulme - 1:50.99

Formula 1 sezona 1973
1973